Stanisław Żuk (architekt)
 Stanisław Żuk (polityk)
 Stanisław Żuk (łyżwiarz figurowy)